Orndorff ist der Familienname von:
 Paul Orndorff (1949–2021), US-amerikanischer Wrestler

Sonstiges:
 Mount Orndorff, Berg in der Ross Dependency, Antarktika